Шиппингпорт (мост)
 Шиппингпорт (Пенсильвания) — район в округе Бивер Каунти (штат Пенсильвания)
 Шиппингпорт (Кентукки) — заброшенный посёлок и промышленная зона вблизи города Луисвилл (Кентукки)
 АЭС Шиппингпорт — закрытая АЭС в США, штат Пенсильвания